Whitefield kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
 Whitefield, Dorset - en ort i Dorset, England
 Whitefield, Greater Manchester – en ort i Bury i grevskapet Greater Manchester och riksdelen England
 Whitefield, Somerset - en ort i Somerset, England

USA
Whitefield, Maine
Whitefield, New Hampshire
Whitefield, Oklahoma

Personner
George Whitefield (1714–1770), predikant